Per commessa si può intendere:
 Commesso – uno degli ausiliari dell'imprenditore, con mansioni esclusivamente esecutive
 Commessa – commissione o ordinazione di merci o prodotti, contratto a titolo oneroso